Plotzke ist der Familienname folgender Personen:

 Urban Plotzke (1907–1983), deutscher Dominikaner und Kölner Domprediger
 Wolfram Plotzke (1908–1954), deutscher Dominikaner und Kunstmaler